Братья по оружию:

 «Братья по оружию» — десятисерийный американский телесериал 2001 года.
 «Братья по оружию» — американский фильм 1989 года.
 «Братья по оружию» — американский фильм 1991 года.
 «Братья по оружию» — фантастическое произведение американской писательницы Лоис Буджолд.

См. также 
 В тылу врага 2: Братья по оружию — игра студии Best Way, выпущенная в 2007 году.
 Братство по оружию — общевойсковые учения Объединённых Вооруженных Сил стран Варшавского договора (1970).
 Братство по оружию — общевойсковые учения Объединённых Вооруженных Сил стран Варшавского договора (1980).
 Медаль «Братство по оружию» — медаль Польской Народной Республики в 1963—1990 годах.
 «Братание» (другое название — «Братья по оружию») — бронзовая скульптура чешского художника Карела Покорны.